Altenberg kan syfta på:

Personer
 Peter Altenberg (1859–1919), österrikisk författare, pseudonym för Richard Engländer.

Geografi

Belgien
 Altenberg – tyska namnet för ett område vid den tyska gränsen, se Moresnet

Tyskland 

 Altenberg, stad och kommun, Sachsen,

Österrike 

 Altenberg bei Linz, kommun i Oberösterreich,  
 Altenberg an der Rax, ort i Steiermark,